Иван Васильевич Клюн (настоящая фамилия — Клюнков; ) — русский художник и теоретик искусства, мастер русского авангарда первой половины XX века.

Биография 
Родился в семье плотника. В 1881 году вместе со всей семьёй переселился в Киев. В 1890 году переехал в Царство Польское, находившееся в составе Российской империи.

Первоначальное художественное образование получил в Варшаве и Киеве (одновременно служил в должности бухгалтера) в 1890-е годы.

В 1898 году переехал в Москву. В начале 1900-х посещал московские частные студии: Ф. И. Рерберга, В. Фишера, И. И. Машкова.

Важнейшим моментом его биографии была встреча в 1907 году с К. С. Малевичем, который оказал колоссальное влияние на дальнейшее развитие художника, ввел его в художественные круги русского авангарда. Это, однако, не помешало Клюну стать членом общества «Московский салон» в 1910 году (в 1916 году он вышел из общества), в задачи которого входила в основном организация выставок.

В 1900-е, подобно Малевичу, работал в традициях символизма и модерна (несомненно влияние М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова, Н. Д. Милиоти). В 1913 году сблизился (через Малевича) с петербургским авангардом в лице членов «Союза молодежи», поучаствовав в их последней выставке (1913/1914). Как и Малевич, в то время Клюн увлекался кубофутуризмом, живописным и скульптурным (последним, вероятно, под влиянием В. Е. Татлина), показывая свои работы на всех авангардных выставках.

В 1915 году принял участие в создании буклета А. Е. Крученых «Тайные пороки академиков» (, 1916): ему принадлежат литография и статья «Примитив в 20 столетии». Направленная против символизма и декадентства, эта книга стала последней данью Клюна футуризму. В 1915 году уже как последователь малевичевского супрематизма он принял участие в «Последней футуристической выставке картин 0,10», опубликовав в её каталоге свой манифест. С этого периода начинается период беспредметного творчества. В 1916 году Клюн вошёл в возглавляемую Малевичем группу «Супремус», приняв участие в подготовке так и не изданного журнала того же названия. Вместе с другими художниками-супрематистами сотрудничал с кустарными артелями в деревнях Вербовка и Скопцы. Этот период его творчества является одним из самых ярких в его жизни.

1918—1921 — профессор ГСХМ-Вхутемаса, с 1920 — член Инхука (Институт художественной культуры), а с 1921 — член-корреспондент ГАХНа.

До середины 1920-х продолжается период беспредметного творчества — Клюн создаёт цветовые конструкции из геометрических форм. Во второй половине 1920-х начинается увлечение французским искусством — он копирует из журналов произведения П. Пикассо, Ж. Брака, Х. Гриса. Особенно его привлекает А. Озанфан: вплоть до середины 1930-х он создает натюрморты в духе пуризма.

Член «Общества художников-станковистов» (ОСТ, с 1925), объединения «4 искусства» (1925—1927) и «Общества русских скульпторов» (ОРС, с 1927).

В начале 1930-х годов, как и большинство советских художников, вынужден был перейти к традиционно-фигуративной живописи, которая, однако, не принесла ему большого успеха.

С конца 1930-х годов неожиданно стал писать натюрморты и пейзажи реалистического характера, щедро раздаривая их знакомым.

Манифест супрематизма, изданный по случаю открытия выставки «0,10» 
До нас скульптура была средством воспроизведения предметов. Скульптурного искусства не было, а было искусство скульптуры. Только нами вполне осознан принцип: Искусство как самоцель. Микель Анджело изваял из мрамора прекрасного Давида. Но чисто в скульптурном смысле это произведение ничтожно. В нем есть красота юноши, но совсем нет красоты скульптуры. Наша скульптура есть чистое искусство, свободное от всяких суррогатов, в ней нет содержания, а есть только форма.

Галерея

Избранные работы

Литература 
 Шишанов В. А. Витебский музей современного искусства история создания и коллекции. 1918—1941. — Минск: Медисонт, 2007. — 144 с.
 Азизян И. А. К.Малевич и И. Клюн: от футуризма к супрематизму и беспредметному творчеству // «0.10». Научно-аналитический информационный бюллетень Фонда К. С. Малевича. — 2001. — № 2.
 Неизвестный русский авангард / Автор-составитель А. Д. Сарабьянов. Вступительная статья, биографии художников и каталог А. Д. Сарабьянова. Хронология, публикация текстов и комментарии Н. А. Гурьяновой. Макет и оформление В. Я. Черниевского. — М.: Советский художник, 1992. — 352 с., ил. — ISBN 5-269-00326-0.

Примечания

Ссылки 
 Клюн Иван Васильевич. Биография и творчество художника на Artonline.ru

Художники России XX века
Художники русского авангарда
Теоретики русского авангарда
Члены общества «Супремус»
Художники-супрематисты
Плакатисты СССР
Художники-киноплакатисты